A 2011-es WTCC makaói nagydíj volt a 2011-es túraautó-világbajnokság tizenkettedik, egyben utolsó fordulója. 2011. november 20-án rendezték meg a Circuito da Guia-n, Makaóban.

Időmérő

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

További információk 
Hivatalos eredmény

Makao
Makaó sportélete